Грот Нептуна — естественный грот на острове Сардиния, Италии;
 Грот Нептуна — парковое сооружение в парке Сан-Суси в Потсдаме, Германия.